Rutsweiler et le nom de deux communes allemandes de l'arrondissement de Kusel (Rhénanie-Palatinat) :
 Rutsweiler am Glan
 Rutsweiler an der Lauter